Moore může být:

příjmení osob
 viz Moore (příjmení)

jiné významy
 Captain William Moore Bridge – most na Klondike Highway, vzdálený 27 km od obce Skagway ve státě Aljaška v USA
 Gary Moore (album) – kompilační album Gary Moorea.
 F.W. "Dinty" Moore Trophy – hokejová trofej
 Moore County –  název tří okresů ve Spojených státech amerických
 Mooreův stroj
 Moorův zákon
 Moorovo okolí
 Phelon & Moore Ltd. (P&M), někdy též Panther – britská motocyklová značka
 The Mary Tyler Moore Show – americký televizní sitcom

Podobná slova 
 Moor

Externí odkazy